Genocidaris affinis är en sjöborreart. Genocidaris affinis ingår i släktet Genocidaris och familjen piggsvinssjöborrar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Piggsvinssjöborrar
affinis